Ce patronyme italien est dérivé du mot italien argento (argent).

 Asia Argento (1975-), actrice et scénariste, fille de Dario ;
 Dario Argento (1940-), réalisateur de cinéma italien ;

 Fiore Argento (1970-), actrice, fille de Dario ;
 Salvatore Argento (1914-1987), producteur de films italien, père de Dario Argento.

Autres 
 Argento, sous-marin de la Marine royale italienne
 Argento (cheval), cheval de saut d'obstacles
Patronyme italien